

Comuni francesi 

Cours – comune del dipartimento del Lot
Cours – comune del dipartimento del Lot e Garonna
Cours – comune del dipartimento delle Deux-Sèvres
Cours – comune soppresso del dipartimento della Nièvre
Cours – comune del dipartimento del Rodano
Le Cours – comune del dipartimento del Morbihan